Anchonomorpha är ett släkte av skalbaggar. Anchonomorpha ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Anchonomorpha